Мескит има више значења:
 Мескит
 Мескит (Нови Мексико)
 Мескит (округ Стар, Тексас)
 Мескит (Тексас)
 Мескит (Невада)